Беара — сербская фамилия:

 Беара, Любиша (1939—2017) — сербский военный, полковник Армии Республики Сербской и начальник контрразведки штаба Войска Республики Сербской.
 Беара, Владимир (1928—2014) — югославский (хорватский) футболист (вратарь), серебряный призер Олимпийских игр в Хельсинки.